В цьому списку знаходиться інформація про героїв візуальної новелли Fate/Stay Night та її аніме-екранізації.

Майстри 

 Емія Шіро
 Тосака Рін
 Мато Сакура
 Мато Сіндзі
 Іліясвіль фон Айнсберн (Ілія)
 Кудзукі Соічіро
 Котоміне Кірей

Слуги 
Кожен слуга належить до одного з семи класів:

 «‎Сейбер»
 «‎Арчер»
 «‎Райдер»
 «‎Лансер»
 «‎Берсеркер»
 «‎Ассасін»
 «‎Кастер»

Списки персонажів аніме та манґи